L'edizione 1951 della Klass B fu la 12ª della seconda serie del Campionato sovietico di calcio e vide la vittoria finale del MVO Kalinin.

Stagione

Formula 
La formula del campionato fu leggermente modificata rispetto alla stagione precedente: il numero di squadre passò da 14 a 18, con la mancata iscrizione di Piščevik Odessa e Dzeržinec Čeljabinsk, l'arrivo delle sei retrocesse Dinamo Erevan, Lokomotiv Mosca, Lokomotiv Charkiv, Dinamo Minsk, Torpedo Stalingrado e Neftyanik Baku e l'iscrizione ex novo di Spartak Užhorod e MVO Kalinin.

I 18 club partecipanti si incontrarono tra di loro in gare di andata e ritorno, per un totale di 34 incontri per squadra: il sistema prevedeva due punti per la vittoria, uno per il pareggio e zero per la sconfitta.

Erano previste tre promozioni in Klass A, contro le due della precedente stagione; essendo la Klass B l'ultima serie del campionato, non erano previste retrocessioni.

Squadre partecipanti

Classifica finale

Verdetti
MVO Kalinin, Dinamo Minsk e Lokomotiv Mosca promossi in Klass A 1952
Trudovye Rezervy Frunze e Spartak Užhorod non iscritte al campionato successivo

Risultati

Note

Voci correlate
Kubok SSSR 1951
Klass A 1951

Collegamenti esterni
 Klass B 1951 su RSSSF.com

Calcio nel 1951
1951